Назив Стањевци може се односити на:

 Стањевци (Горњи Петровци), насељено место у општини Горњи Петровци у Словенији
 Стањевци (Свети Никола), насељено место у оптини Свети Никола у Северној Македонији